Роса́рио () может иметь значения:

Имя 
 Росарио Гранадос (1925—1997) — мексиканская актриса.
 Росарио Доусон (род. 1979) — американская актриса, певица и писательница.
 Росарио Фернандес (род. 1955) — перуанский политик, премьер-министр Перу с 19 марта по 28 июля 2011 года.
 Росарио Ферре (1938—2016) — пуэрто-риканская писательница и поэтесса, журналист.

Фамилия 
 Росарио, Амед (род. 1995) — доминиканский бейсболист.
 Росарио, Джейсон (род. 1995) — доминиканский боксёр, чемпион мира в 1-м среднем весе.
 Росарио, Омар (род. 1998) — пуэрто-риканский боксёр.
 Росарио, Пабло (род. 1997) — нидерландский футболист доминиканского происхождения.

Топоним 
 Росарио — город в Аргентине, в провинции Санта-Фе.
 Росарио — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа.
 Росарио — город в юго-западной части Уругвая, на юго-востоке департамента Колония.
 Росарио — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Росарио-де-Лерма — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта.
 Росарио-де-ла-Фронтера — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта.

Гидроним 
 Росарио — река в республике Уругвай.

Другое 
 «Росарио» — аргентинский спортивный клуб.
 «Росарио» — серия аргентинских речных канонерских лодок.
 «Росарио Сентраль» — один из старейших аргентинских футбольных клубов из города Росарио.
 «Росарио» — название операции аргентинских коммандос по захвату Фолклендских островов.
 «» — фильм филиппинского режиссёра Альберта Мартинеса, выпущенный в прокат в 2010 году.
 Росарио — имя героини вокально-симфонической сюиты «Гойески» испанского композитора Энрике Гранадоса.

См. также 
 «» — станция метрополитена Мехико.
 Архиепархия Росарио
 
 
 
 

Женские имена
Испанские имена